KVET est un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis pouvant faire référence à :
 KVET (AM), station de radio sportive (1300 AM) basée à Austin, au Texas ;
 , station de radio musicale (98.1 FM) basée à Austin, au Texas.